Мутье, Леонель де (; 1817—1869) — французский дипломат и политик; внук Элеонора де Мутье.
 Мутье, Элеонор Франсуа де (; 1751—1817) — французский дипломат и посол, генерал-лейтенант, маркиз, научный писатель; дед Леонеля де Мутье.

См. также 
 Мутье